Materials Docents en Xarxa, dipòsit digital de material docent de les universitats catalanes
 Acura MDX (acrònim en anglès de Multi-Dimensional luXury), model d'automòbil de la marca Acura
 MultiDimensional eXpressions, llenguatge informàtic de bases de dades usat en OLAP